Хенри V може да се отнася за:

 Хенри V, крал на Англия
 Хенри V, пиеса на Уилям Шекспир
 Хенри V, екранизация по пиесата на Шекспир от 1989 г.
 Хайнрих V, император на Свещената Римска империя (наричан Хенри V от англоезичните историци)